Петронижевич (правильное произношение: Петрони́евич () — сербская фамилия. Известные носители:

 Петронижевич, Бранислав (1875—1954) — сербский философ, математик и психолог.
 Петронижевич, Дэн (род. 1981) — канадский актер и актер озвучивания.